Зоря:
 Зоря́ — так же устаревший вариант от заря́, форма с -а- вероятно под влиянием старославянского..
 Зоря — в русской военной традиции: утренний сигнал к сбору. Бить зо́рю, играть зо́рю.

Фамилия 
 Зоря, Василий Иосифович (1942—2018) — советский и российский медик, травматолог, доктор медицинских наук.
 Зоря, Иван Владимирович (в монашестве Евстратий; род. 1977) — епископ Православной церкви Украины, епископ Черниговский и Нежинский.
 Зоря, Меир (1923—1995) — израильский военный и политический деятель.
 Зоря, Николай Дмитриевич (1907—1946) — заместитель генерального прокурора СССР, помощник обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе.
 Зоря, Сергей Анатольевич (род. 1972) — российский футболист.

Другое 
 Зоря — народное и устаревшее название растения любистока.
 «» — литературно-художественный и общественно-просветительский журнал, издававшийся в 1880—1897 годах во Львове (Австро-Венгрия) на украинском языке.
 «Зоря» — днепропетровская областная газета, выходящая с 1917 года.
 «Зоря галицкая» — газета, издававшаяся в 1848—1857 годах во Львове (Австро-Венгрия), печатный орган Головной руськой рады.
 «Зоря — Машпроект» — завод по производству газотурбинных двигателей в Николаеве (Украина).

См. также 
 Заря (значения)
 Зори

Ссылки